Дион Макколи (; 20 сентября 1987, Белиз, Белиз) — белизский футболист, нападающий клуба «Джорджия Революшн» и сборной Белиза.

Карьера 
Макколи играл за такие белизские клубы, как «Кремандала», «Белиз», «Белиз Дифенс Форс», «Рэймонд Джентл-Сити Бойз Юнайтед» и «Бельмопан Бандитс», а также в Примере Коста-Рики за «Пунтаренас», в чемпионате Гондураса за «Депортес Савио», в Североамериканской футбольной лиге за клуб «Атланта Силвербэкс».

Игрок сборной Белиза по футболу с 2007 года. Является лучшим бомбардиром своей страны за всю её историю.

На отборочном турнире к Чемпионату Мира по футболу 2014 стал лучшим бомбардиром (наряду с Робином Ван Перси и Луисом Суаресом), забив 11 мячей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте Премьер-лиги Белиза

Родившиеся в Белизе
Футболисты Белиза
Игроки сборной Белиза по футболу
Игроки ФК «Белиз»
Игроки ФК «Белиз Дифенс Форс»
Игроки ФК «Пунтаренас»
Игроки ФК «Депортес Савио»
Игроки ФК «Бельмопан Бандитс»
Игроки ФК «Атланта Силвербэкс»
Игроки ФК «Вердес»